Авреліо Москера (2 серпня 1883 — 17 листопада 1939) — еквадорський політичний діяч, президент країни з грудня 1938 по листопад 1939 року.
 Крістіан Москера (6 липня 1980) — колумбійський борець греко-римського стилю.
 Педро Москера (21 квітня 1988, Ла-Корунья, Іспанія) — іспанський футболіст.
 Томас Сіпріано де Москера (26 вересня 1798 — 7 жовтня 1878) — президент Нової Гранади та Сполучених Штатів Колумбії.
 Харліс Москера (3 вересня 1983) — колумбійський борець вільного та греко-римського стилів.
 Хоакін Москера (14 грудня 1787 — 4 квітня 1878) — президент Великої Колумбії.